Seibt ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Seibt (* 1954), deutsche Psychologin und Sachverständige für Handschriften sowie Autorin
 Bastian Seibt (* 1978), deutscher Ruderer
 Bruno Seibt (1856–1933), deutscher Politiker (Zentrum)
 Christoph H. Seibt (* 1965), deutscher Jurist
 Constantin Seibt (* 1966), Schweizer Journalist
 Esther Seibt (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Seibt (1927–2003), deutscher Historiker
 Georg Seibt (1874–1934), deutscher Hochfrequenztechniker und Unternehmer
 Gustav Seibt (* 1959), deutscher Historiker und Journalist
 HD Seibt (* 1956), deutscher Maler und bildender Künstler
 Hellmut Seibt (1929–1992), österreichischer Eiskunstläufer
 Karl Heinrich Seibt (1735–1806), deutscher Pädagoge und katholischer Theologe
 Kurt Seibt (1908–2002), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Naomi Seibt (* 2000), deutsche Youtuberin
 Oliver Seibt (* 1969), deutscher Musikwissenschaftler und Musikethnologe
 Oskar Seibt (1880–1947), sudetendeutscher Dirigent und Komponist
 Siegfried Seibt (1920–1982), deutscher Schauspieler
 Tatja Seibt (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Uta Seibt (* 1939), deutsche Verhaltensforscherin und Autorin

Seibt bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Speedster Center Seibt, ehemaliger deutscher Automobilhersteller